Osredci je lahko:
 Osredci, Gračac (Hrvaška)
 Osredci, Brus (Srbija)